Гурбич — фамилия.

Известные носители 
 Гурбич, Александр Фаддеевич (род. 1949) — советский и российский физик.
 Гурбич, Анатолий Александрович (род. 1938) — советский футболист.
 Гурбич, Владимир Григорьевич — российский менеджер. Генеральный директор ОАО «НПО „Правдинский радиозавод“» и АО «Правдинское конструкторское бюро».
 Гурбич, Пётр Зиновьевич (1912 — ?) — Герой Социалистического Труда.